Cone (berg), een berg in Groenland
 John Cone, een Amerikaans professioneel worstelscheidsrechter
 Jason Paul "Cone" McCaslin, een Canadese basgitarist
 Het Engelse woord voor kegel